Steve Odom ist der Name folgender Personen:

* Steve Odom (Footballspieler, 1952) (Stephen Talmage Odom; * 1952), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Steve Odom (Footballspieler, 1984) (Steven Michael Odom; * 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler